INP steht als Abkürzung für:
 Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie, vormals Institut für Niedertemperatur-Plasmaphysik
 Impulse Noise Protection

InP steht für:
 Indiumphosphid, ein Halbleiter

INP